Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1991, no circuito de Indianapolis no domingo, 26 de Maio de 1991.

Indianapolis 500
1991
Desporto nos Estados Unidos em 1991